Krzywonosy – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim
 Krzywonosy – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Krzywonosy – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie starodoroskim
 Krzywonosy – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim